Booty Call (film uit 1997), een Amerikaanse romantische komedie uit 1997
 Booty Call (soundtrack), de soundtrack van deze film
 Booty Call (ep), een ep van de Engelse muziekgroep The Midnight Beast